Со́лнцева — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Солнцева, Вера Васильевна (1933—2014) — советская работница промышленности, Герой Социалистического Труда (1976).
 Солнцева, Виктория (более известна как Виктория Зейнеп Гюнеш; род. 1998) — турецкая, ранее украинская, пловчиха.
 Солнцева, Елена Николаевна (род. 1958) — советский и российский театровед, кинокритик, журналист и публицист.
 Солнцева, Елизавета Николаевна (более известна под фамилией Ковальская; 1851—1943) — русская революционерка-народница, член организации «Чёрный передел».
 
 Солнцева, Людмила Ивановна (1927—2009) — советский и российский тифлопсихолог, член-корреспондент РАО.
 Солнцева, Наталья — российская писательница, автор мистических детективов.
 Солнцева, Наталья Михайловна (род. 1951) — российский литературовед, профессор МГУ.
 
 Солнцева, Римма Гавриловна (1930—2017) — советская и российская актриса, театральный педагог, режиссёр-постановщик.
 Солнцева, Светлана Юрьевна (род. 1966) — депутат Государственной Думы России седьмого созыва.
 Солнцева, Юлия Ипполитовна (1901—1989) — советская актриса и кинорежиссёр.